Waldeck a következőket jelentheti:
 Helynevek
Waldeck (Hessen) – német kisváros Hessen tartomány északi részén
Waldeck (Türingia) – község Türingiában
Waldeck: Kemnath városrésze, Bajorországban
Történelmi területek
Waldeck (járás) – történelmi terület Hessen tartomány északi részén
Waldeck-Pyrmont – egykori német államalakulat a mai Waldeck város környékén
Uralkodóház
Waldeck-ház
Georg Friedrich von Waldeck – német hadvezér
Waldecki Emma holland királyné
Mária waldeck–pyrmonti hercegnő